Cribb – serie televisiva britannica trasmessa per la prima volta dal 1980 al 1981
 Phillip James Cribb – botanico ed esploratore inglese
 Ron Cribb – ex rugbista a 15 neozelandese
 Tom Cribb – pugile inglese, campione d'Inghilterra di pugilato dal 1809 al 1822